Сангаджиев — калмыцкая фамилия.

Известные носители 
 Сангаджиев, Дорджи Николаевич (род. 1996) — российский футболист.
 Сангаджиев, Евгений Владимирович (род. 1987) — российский актёр.

 Сангаджиева, Бося Бадмаевна (1921—2001) — советская калмыцкая писательница.